Le Lutin est la première nouvelle de Vladimir Nabokov (1921).
 Le Lutin () est un téléfilm américain de Paul Hoen (2001).
 Elfe (), ou Le Lutin au Québec, est un film américain de Jon Favreau (2003).

Voir aussi 
 

Homonymie de titre